Махашев:
 Махашев, Исрафил
 Махашев, Нурпеис Махашевич — глав администрации города Атырау (май 1991 — ноябрь 1993)